Очигава — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Очигава, Зураб Тамазович (род. 1995) — украинский футболист, левый защитник.
 Очигава, Софья Альбертовна (род. 1987) — российский профессиональный боксёр и кикбоксер